Fosse ima više značenja:
 Fosse
 Fosse, Bolzano
 Fosse, Cosenza
 Fosse, Trento
 Fosse, Verona
 Fosse, Vicenza